Carl Cannabich (1771-1806) – musicista, compositore e direttore d'orchestra tedesco
 Christian Cannabich (1731-1798) – musicista tedesco
 Gottfried Christian Cannabich (1745-1830) – teologo tedesco

 Johann Günther Friedrich Cannabich (1777-1859) – teologo, geografo e pedagogo tedesco